Coin est un nom commun qui peut désigner :

 un lieu où se trouve un angle saillant ou rentrant,
 le coin, morceau de métal sur lequel est gravée en creux l'empreinte d'une monnaie (voir aussi fleur de coin),
 le coin, un dispositif simple utilisé pour séparer un objet en deux ou pour bloquer deux objets,
 les coins, au jeu d'échecs, sont les cases situées sur les bords de l'échiquier.
 le coin salarial et le coin socialo-fiscal, deux mesures voisines utilisées pour calculer le degré de taxation total des revenus du travail.

Patronyme 

 Robert Coin (1901-1988), sculpteur lillois,
 Christophe Coin (1958-), violoncelliste, gambiste et chef d'orchestre français,
 Jean Coin (1919-1971), écrivain et militant politique français,
 Julie Coin (1982-), joueuse de tennis française,

Toponyme 

 Coín, une ville d'Espagne en Andalousie ;
 Le Mont Coin est un sommet du massif du Beaufortain, dans les Alpes françaises ;
 Le col du Coin est un col du massif du Beaufortain ;
 Coin-sur-Seille est une commune française située dans le département de la Moselle ;
 Coin-lès-Cuvry est une commune française située dans le département de la Moselle ;
 Saint-Régis-du-Coin est une commune française située dans le département de la Loire ;
 Coin, une ville du comté de Page, en Iowa, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Paradoxe du coin
 Théorie des coins
 L'Oreille en coin
 Coin des poètes
 COIN (contre-insurrection - en anglais : counterinsurgency), une doctrine militaire
 Zizi Coin Coin
 Coincoin
 COinS